Haimovici:
 Adolf Haimovici
 Bonciu Haimovici
 Mendel Haimovici

Haimovitz 
 Matt Haimovitz

Nume de familie evreiești
Nume de familie slave